Il singolare dello Sacramento Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

James Blake era il detentore del titolo ma si è ritirato dal tennis.

Donald Young ha battuto in finale Tim Smyczek 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Denis Kudla (primo turno)
  Tim Smyczek (finale)
  Matthew Ebden (quarti di finale)
  Rajeev Ram (primo turno)

  Rhyne Williams (primo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Bradley Klahn (quarti di finale)
  Donald Young (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sacramento Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013